Тази страница представлява сезон 2022/23 в ОФГ Монтана.

„А“ ОГ Монтана

Отбори

Класиране

Източници 
 Инфо за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола